Bicordo – in teoria musicale, una qualunque combinazione di due note eseguite simultaneamente; generalmente non è considerato un accordo
 Bicordo – nelle telecomunicazioni, una coppia di cordoni utilizzati per la commutazione manuale delle linee telefoniche